Чупикуаро ():

 Чупикуаро (штат Гуанахуато) — населённый пункт муниципалитета Акамбаро, штата Гуанахуато в Мексике; место раскопок и центр древнего производства расписной керамики доколумбийского искусства:
  — археологическая культура, занимающая территорию, большая часть которой с 1949 года на дне водохранилища  на реке Лерма; находится в 7 км от города Акамбаро и его музея фигурок;
 «» — полихромная женская фигурка из обожжёной глины и высотой 31 см, эмблема парижского музея Бранли.
 Чупикуаро (штат Мичоакан) — населённый пункт штата Мичоакан в Мексике.